Ba ou Bah est un nom de famille Peul de l'Afrique de l'Ouest principalement au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, Gambie, en Guinée et au Sierra Leone. Les Ba constituent avec les Ka (ou Diallo), les So et les Barry les quatre patronymes des Peulh du Groupe Fulbe.  

Dans leurs majorité les Ba sont issus des tribus Yalalbe, et Ururbé. On les retrouve du Senegal au Soudan. Les mandingues nomment les Ba Diakité (tout comme ils nomment les Sow Sidibé et les Barry Sangaré).

Occurrence

Étymologie et variantes 
Ba est un nom de famille birman et chinois. 

Ba (ou Bâ) est également un nom de famille peul (aussi orthographié Bah en Guinée et au Mali).

Personnalités

Birmanie 
 Ba Than (1883-1968), expert en éducation physique.

Chine 
 Ba Jin (1904-2005), écrivain.

Peul 
 Abasse Ba (1976-), footballeur sénégalais ;
 Adame Ba Konaré (1947-), historienne malienne ;
 Alassane Oumar Bâ (1949-), homme politique sénégalais ;
 Amadou Bâ (1892-1967), homme politique sénégalais ;
 Amadou Ba (1961-), homme politique sénégalais.
 Amadou Dia Ba (1958-), athlète sénégalais ;
 Amadou Hampâté Bâ (1901-1991), écrivain malien ;
 Babacar Ba (1930-2006), homme politique sénégalais ;
 Barka Bâ, chercheur en science politique, journaliste et écrivain sénégalais ;
 Belco Bah (1958-2020), homme politique malien ;
 Billo Bah (? - ), activiste guinéen ,
 Cheikhou Bâ (1971-), artiste sénégalais ;
 Demba Ba (1985-), footballeur franco-sénégalais ;
 Diallo Madeleine Bâ (1951-), femme politique malienne ;
 Georges Ba (1979-), footballeur ivoirien ;
 Hadja Fatoumata Yebhe Bah (? - ), agronome et femme politique guinéenne ;
 Halima Bah (1996-), chanteuse guinéenne ;
 Halimatou Bah (2003-), joueuse de volley-ball française ;
 Hamchétou Maïga-Ba (1978-), basketteuse malienne ;
 Ibrahim Ba (1973-), footballeur français ;
 Issa Ba (1981-), footballeur sénégalais ;
 Jacob Ba (1984-), footballeur mauritanien d'origine sénégalaise ;
 Jessica Davis Ba, diplomate américaine ;
 Khadim Bâ (1983-), homme d'affaires sénégalais ;
 Khalifa Elhadj Ba (1985-), footballeur sénégalais ;
 Koli Tenguella (14??-1512), conquérant et fondateur de la dynastie Déniyankobés
 Lega Bah (? -), musicienne guinéenne ;
 Maba Diakhou Bâ (1809-1867), marabout sénégalais ;
 Mamadou Saidou Ba (1951-), chef religieux tidjane (Sénégal) ;
 Mariama Bâ (1929-1981), femme de lettres sénégalaise ;
 Moussa Yéro Bah, journaliste et militante guinéenne ;
 Omar Ba (1977-), peintre sénégalais ;
 Omar Ba (1982-), écrivain sénégalais ;
 Pape Meïssa Ba (1997-), footballeur sénégalais ;
 Sadio Ba (1973-), footballeur belge ;
 Sangaré Niamoto Ba (1955-), femme politique malienne ;
 Straiker ou Ibrahima Sory Bah (1998 -), musicien guinéen ;
 Sy Maïmouna Ba (1948-2002), femme politique malienne ;
 Thierno Bâ (1926-2010), écrivain sénégalais ;

Notes et références 

Patronyme chinois
Patronyme asiatique
Patronyme peul